Моравия — историческая область и средневековое королевство на востоке современной Чешской Республики.

В его честь названы ряд населённых пунктов (американский вариант произношения — Морейвия), в том числе:
 Морейвия (Айова) — город в округе Аппанус штата Айова.
 Морейвия (Балтимор) — район города Балтимор.
 Морейвия (Нью-Йорк) — город в округе Каюга, штат Нью-Йорк.

См. также 
 Великая Моравия
 Моравиа